Quinto Fabio Ambusto – politico e militare romano, tribuno consolare del IV secolo a.C.
 Quinto Fabio Ambusto – politico romano, dittatore del IV secolo a.C.